Plaats in Indonesië
 Kota Jawa (Bengkunat Belimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Kota Jawa (Punduh Pidada), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung